La benzoquinone est un composé organique de formule brute , constitué d'un cycle d'une quinone dans un seul cycle de benzène. Elle existe sous la forme de deux isomères :

 1,2-benzoquinone, numéro CAS  ;
 1,4-benzoquinone, numéro CAS .